Jasenovo je lahko:
 Jasenovo, Bela Crkva (Srbija)
 Jasenovo, Despotovac (Srbija)
 Jasenovo, Nova Varoš (Srbija)